Джон Эгер Ховард (; 4 июня 1752 — 12 октября 1827) — американский плантатор, военный и политик, 5-й губернатор Мэриленда. Он так же был членом Континентального Конгресса, Конгресса США и Сената США. Ховард служил офицером Континентальной армии в годы Войны за независимость и был награждён медалью и благодарностью Конгресса за отличие в сражении при Коупенсе. После войны президент Вашингтон предлагал ему пост Военного секретаря, но Ховард отказался.

Ранние годы 
Джон Ховард родился на плантации в округе Балтимор, в семье Корнелиуса Ховарда (1706–1777) и Руфи Эгер (1721–1796). Его дед Джошуа Ховард родился в Манчестере, служил в армии короля Якова II в годы восстания Монмута, после чего эмигрировал в Америку и получил большой участок земли около Балтимора. Джон получил хорошее образование у частных учителей.

Губернатор Мэриленда

Примечания

Литература 
 Eisenberg, Gerson G. Marylanders Who Served the Nation. Annapolis, MD: Maryland State Archives, 1992.
 Piecuch, Jim, Cool Deliberate Courage: John Eager Howard in the American Revolution. Nautical & Aviation Pub Co of Amer 2009  USBN 978-1877853715
 White, Frank, The Governors of Maryland, 1777/1970, The Hall of Records of Maryland, 1970.

Ссылки 
 Краткая биография Ховарда
 Биография Ховарда на сайте Конгресса США
 John Eager Howard (1752-1827)

Губернаторы Мэриленда
Временные президенты Сената США
Сенаторы от штата Мэриленд